Кубок Росії з футболу 2003–2004 — 12-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул вперше здобув Терек.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня/5 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 жовтня/3 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 жовтня/5 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/22 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/29 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/16 листопада 2003

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2003/23 березня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/13 листопада 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2003/6 березня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/6 березня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/24 березня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/24 березня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/24 березня 2004

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/21 квітня 2004

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 квітня/4 травня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на rsssf  

2003—2004
Росія
Росія
2003 у Росії
2004 у Росії